Бертоальд () — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Бертоальд — майордом Бургундии (до 604 года)
 Бертоальд (убит в 620-х годах) — герцог саксов, глава антифранкского восстания
 Бертоальд — епископ Лангра (упоминается в 628 году)